Пил (, , , ) — английская фамилия и топоним:

Фамилия

Семья американских художников 
 Пил, Чарльз Уилсон (1741—1827) — американский художник, отец Рафаэля, Рембрандта, Рубенса и Тициана Пилов.
 Пил, Джеймс (1749—1831) — художник-миниатюрист, младший брат предыдущего.
 Пил, Рафаэль (1774—1825) — художник, мастер натюрморта.
 Пил, Рембрандт (1778—1860) — художник-портретист.
 Пил, Рубенс (1784—1865) — художник и натуралист.
 Пил, Тициан (1799—1885) — художник и натуралист.
  (1791—1878) — художница-портретистка, дочь Джеймса Пила.

Другие 
  — либерийский эколог, лауреат премии Голдманов в области охраны окружающей среды (2000).
 Пил, Артур:
  (1829—1912) — британский политик, председатель Палаты общин (1884—1895), сын Роберта Пила (1788—1850).
  (1861—1952) — британский дипломат, посланник Великобритании в Сиаме (1909—1915), Бразилии (1915—1918) и Болгарии (1920—1921).
  (1901—1969) — британский чиновник, лорд-лейтенант графства Ланкашир (1948—1951).
  (род. 1994) — американский баскетболист, чемпион и обладатель Кубка Британской баскетбольной лиги в составе клуба «Лондон Лайонс» (2019).
  (1921—1993) — британский общественный деятель, генеральный секретарь Национального союза красильщиков, белильщиков и работников тексительной промышленности (1966—1973).
 Пил, Джон:
  (1804—1872) — британский политик, член Палаты общин (1863—1868, 1871—1872).
  (1904—2005) — британский акушер и гинеколог, президент Королевской коллегии акушеров и гинекологов (1966—1969), королевский хирург-гинеколог (1961—1973).
  (1912—2004) — британский политик, комиссар Островов Гилберта и Эллис (1949—1952), член Палаты общин (1957—1974).
 Пил, Джон (1939—2004) — британский радиоведущий и диск-жокей.
  (1941—2015) — британский африканист, лауреат премии Ассоциации африканских исследований за книгу (1984, 2001), член Британской академии (с 1991), президент Ассоциации африканских исследований Великобритании (1998—2000).
  (1799—1879) — британский военный и политический деятель, военный министр (1858—1859, 1866—1867), брат Роберта Пила (1788—1850).
 Пил, Джордан (род. 1979) — американский актёр, комик, сценарист, продюсер и режиссёр.
 Пил, Джордж:
 Пил, Джордж (1556—1596) — английский переводчик, поэт и драматург.
  (1869—1956) — британский политик, член Палаты общин (1917—1918).
  (род. 1981) — британский регбист, победитель Чемпионата Шести наций в составе сборной Уэльса (2005, 2008).
  (род. 1958) — британский спортивный стрелок, чемпион Игр Содружества по траншейной стендовой стрельбе в одиночном (1986) и парном (1986, 1990) разрядах и чемпион Европы в одиночном и командном разрядах (1996).
 Пил, Лора (род. 1989) — австралийская фристайлистка (акробатика), чемпионка мира 2015 года.
  (1801—1888) — британский политик, член Палаты общин (1827—1830).
  (1799—1884) — британский адвокат, председатель Верховного суда Бенгалии (1842—1855).
 Пил, Норман (1898—1993) — писатель, богослов, священник, создатель «Теории позитивного мышления».
  (1866—1960) — американский спортивный функционер, президент Федерации футбола США (1917—1919, 1923—1924).
 Пил, Пол (1860—1892) — канадский художник.
 Пил, Роберт:
  (1750—1830) — британский промышленник и политик, член Палаты общин (1790—1820).
 Пил, Роберт (традиционно — Пиль; 1788—1850) — премьер-министр Великобритании; сын предыдущего.
  (1822—1895) — британский политик, главный секретарь Ирландии (1861—1865).
  (1857—1941) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Йоркшира (1896).
 Пил, Роберт Фрэнсис (1874—1924) — британский военный и политический деятель, губернатор острова Святой Елены (1920—1924).
  (род. 1966) — британский адвокат, судья Высокого суда Англии и Уэльса (с 2020).
  (1870—1938) — британский юрист, военный и политический деятель, член Палаты общин (1918—1922), сын Артура Пила (1829—1912).
  (род. 1965) — британский яхтсмен и предприниматель, чемпион мира в классе «Дракон» (1991).
 Пил, Стэнтон:
  (1937—2015) — американский астрофизик, обладатель медали Джеймса Крейга Уотсона (1982).
  (род. 1946) — американский юрист и психолог, лауреат премии Марка Келлера Центра по исследованию алкоголя Ратгерского университета (1989).
 Пил, Сэмюэл:
  (1831—1924) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1883—1893).
  (1923—1991) — либерийский дипломат и политик, посол Либерии в Нидерландах (1956—1959) и Гвинее (1959—1962), представитель в ООН (1961—1976), член Сената (1977—1980).
 
  (1823—1906) — британский политик, член Палаты общин (1849—1857, 1859—1865).
  (1902—1997) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1933).
  (род. 1976) — британская дздоистка, участница Олимпийских игр (2000).
  (род. 1961) — канадский спортивный ходок, обладатель Панамериканского кубка в ходьбе на 10 км (1984, 1988).

 Эмма Пил — персонаж британского телесериала «Мстители».

Топоним 
 Пил — река на северо-западе Канады.
 Пил — район в Центральном Онтарио.
 Пил — город на острове Мэн.
 Пил — замок в городе Пил острова Мэн.
 Пил — один из трёх островков лагуны атолла Уэйк.

См. также 
 Пилл
 Пило
 
 Peel P50